Ян Бокхорст — художник першої половини 17 ст. доби фламандського бароко, німець за походженням.
 Бокхорст — комуна в Німеччині, земля Нижня Саксонія.
 Бокхорст — комуна в Німеччині, земля Шлезвіг-Гольштейн.